Austrotoxeuma är ett släkte av steklar. Austrotoxeuma ingår i familjen gropglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gropglanssteklar
Austrotoxeuma